Vokshi ist der Familienname folgender Personen:

 Asim Vokshi (1909–1937), kosovarischer Spanien-Kämpfer
 Sulejman Vokshi (1815–1890), albanischer Militär